Sana o Saná o Sanaa o similar, puede hacer referencia a:

Ciudades y lugares 

 Saná, también escrito Sanaa, Sana'a o Sanaá, ciudad capital de Yemen.
 Sana, río al noroeste de Bosnia y Herzegovina.

Siglas 
 SANA, Syrian Arab News Agency (Agencia Árabe Siria de Información).